Григорий Пинчук:
 Пинчук, Григорий Павлович (1904—1992) — советский государственный деятель.
 Пинчук, Григорий Сергеевич (1912—1944) — Герой Советского Союза.